Малешево — топоним:
 Малешево — историко-географический регион Македонии;
 Малешево (Малешевска-Планина) — горный массив, часть  горной гряды.